Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Sergio Casal 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Gilad Bloom /  Javier Sánchez (campioni)
 Javier Frana /  Christian Miniussi (quarti di finale)

 Ricardo Acioly /  Luiz Mattar (primo turno)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1987